Семён Алексеевич Волков () — генерал-майор русской императорской армии.

Биография 
Родился в 1791 году. Из дворян Санкт-Петербургской губернии, православный. Воспитывался в частном учебном заведении.

Участвовал в Австро-французской войне 1809 года. 16 января 1809 года вступил в службу подпрапорщиком во 2-й Морской полк.

27 сентября 1811 года произведён в портупей-прапорщики, 14 марта 1812 года — в прапорщики.

Участник Отечественной войны 1812 года.

19 сентября 1812 года — произведён в подпоручик, 7 ноября 1816 года — в поручик, 9 апреля 1818 года — в штабс-капитаны, 8 февраля 1819 года утверждён ротным командиром и 7 мая 1820 года был произведён в капитаны.

17 мая 1824 года произведён в майоры с переводом в 4-й Морской полк. 31 августа 1825 года назначен командовать Троицким, 9 февраля 1826 года — Звериноголовским гарнизонными батальонами, 16 мая 1827 года переведён обратно в 4-й Морской полк.

7 июля 1831 года произведён в подполковники. Подавлял польское восстание в 1831 году.

11 февраля 1832 года назначен командовать 3-м егерским, 22 мая 1832 года — Невским пехотным полками, 1 ноября 1832 года Высочайшим приказом переведён в Невский пехотный полк.

20 июля 1833 года был переведён в Нарвский егерский полк, 3 сентября 1833 года утверждён командиром 1-го батальона этого полка. 24 октября 1845 года произведён в полковники, со старшинством с 8 сентября 1845 года, 5 февраля 1851 года назначен командиром Тарутинского егерского полка.

Участник Крымской войны 1853—1855 годов. 6 декабря 1853 года был произведён в генерал-майоры, 5 декабря 1854 года назначен состоять при начальнике всех пехотных резервных и запасных войск армии, 15 декабря 1857 года уволен от службы.

Умер 14 июня 1873 года в Москве. Похоронен в Алексеевском женском монастыре рядом с женой и сыном. В годы Советской власти монастырь был упразднен а здания разрушены. На месте кладбища большевики устроили детский парк.

Семья 
Был женат на дочери подполковника Ирине Михайловне Быковой. Имел детей: Екатерину (родилась 13 августа 1823 г.), Павла (родился 23 июля 1824 г.) и Варвару (родилась 19 июня 1825 года).

Награды 
 серебряная медаль в память Отечественной войны 1812 года
 орден св. Анны 2-й степени (1831)
 польский знак отличия за военные достоинства 3-й степени (1831)
 орден св. Станислава 2-й степени (12 августа 1837)
 императорская корона к ордену св. Станислава 2-й степени (11 января 1841)
 орден св. Георгия 4-й степени за 25 лет службы в офицерских чинах (26 ноября 1847)
 императорская корона к ордену св. Анны 2-й степени (29 марта 1850)
 орден св. Владимира 4-й степени (4 ноября 1853)
 знак отличия беспорочной службы за XX лет (22 августа 1856)
 серебряная медаль на георгиевской ленте за защиту Севастополя
 бронзовая медаль на андреевской ленте в память войны 1853—1856 гг.

Источники 
 (РГВИА. Ф.395. Оп.167 (1861 г.). Д.502. Л.6-18 об.).

Примечания 

Генерал-майоры (Российская империя)